Паралле́ль (от  — букв. рядом идущий):

 Параллель — линия сечения поверхности планеты плоскостью, параллельной плоскости экватора.
 Параллель — термин, означающий аналогичность в науках, литературоведении..
 Параллель — прямая, не пересекающаяся с другой прямой.
 Параллель — траншея для обеспечения осады крепости.
 Параллель — все классы одного года обучения или группы одного уровня в учебном заведении.

Примечания